Luli steht für:

 Luli (Mosambik), ein Postos administrativo in Mosambik
 Elulaios, assyrischer Name des Königs der phönizischen Städte Tyros und Sidon

Luliist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Dedë Gjon Luli Dedvukaj (1840–1915), Teilnehmer am Aufstand der Malësoren

Siehe auch:
 Lulie
 Lulli
 Lully